Hydronauci (ang. The Hydronauts) – serial animowany, koprodukcji fińsko-francusko-niemieckiej z 2006 roku, emitowany dawniej na kanałach MiniMini i TVP2 w ramach Dwójka dzieciom. Później był emitowany od 2 grudnia 2013 roku na antenie ATM Rozrywka.

Fabuła 
Dzielna kapitan Neptuna, mewa Ponto, foka Balty i ośmiorniczka Oktawia tworzą zgrany zespół badający podwodne życie oceanu.

Wersja polska 
Wersja polska: TELEWIZJA POLSKA AGENCJA FILMOWA
Śpiewała: Anna Ścigalska
Wystąpili:
 Wojciech Machnicki – Balty
 Jarosław Domin – Ponto
 Krzysztof Mielańczuk – Komputer Obo
 Agnieszka Kunikowska – Mały morświn Szaruś (odc. 5)
 Ewa Wawrzoń – 
 Mama Szarusia (odc. 5),
 Przyjaciółka Pingo (odc. 7)
 Grzegorz Wons – Pingwin Pingo (odc. 7)
 Krzysztof Szczerbiński – 
 Otto (odc. 23),
 Konik morski (odc. 25)
 Krzysztof Strużycki
 Rafał Żabiński
 Włodzimierz Press
 Andrzej Bogusz
i inni

Lektor: Andrzej Bogusz

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
  
 Strona i 26 odcinków serialu w TVN Player 

Fińskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2006